Coron steht für:

 Coron (Maine-et-Loire), Gemeinde im Département Maine-et-Loire in Frankreich
 Coron (Palawan), Stadtgemeinde auf der Insel Busuanga in der Provinz Palawan auf den Philippinen
 Coron (Insel), Insel in der Provinz Palawan im Westen der Philippinen
 Coron-Bucht, bekanntes Tauchgebiet neben der Insel Coron
 Coron Verlag, ein Schweizer Verlagshaus mit Schwerpunkt auf Faximileausgaben historischer Werke
 Coron, venetianischer Name der griechischen Stadt Koroni

Familiennamen:
 Béatrice Coron (* 1956), französische Künstlerin
 Jean-Michel Coron (* 1956), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Coron Island Protected Area (Philippinen)
 Coronne (Fluss in Frankreich)
 Koron (iranisches Ton-System)
 Corone